Volksverein steht für:

 Volksverein (Baden), demokratische Vereine während der Badischen Revolution 1848/49
 Kärntner Volksverein, revolutionstreuer Landtagsklub in Kärnten 1848
 Volksverein für das katholische Deutschland, einem deutschen Verein für christliche Sozialarbeit (1890–1933)
 Volksverein Mönchengladbach, dem Nachfolger des Volksverein für das katholische Deutschland